Такмичење у седмобоју на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржаће се 29. и 30. јуна 2012. на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 седмобојки из 14 земаља.

Рекорди

Освајачи медаља

Допинг 

ИААФ је 2013. због допинга дисквалификоваo на 4 године првобитну освајачицу сребрне медаље Људмилу Јосупенко до 26. марта 2017. а поништени су јој сви резултати и одузете освојене медаље од 25. августа 2011. На овом првенству седмобојке су због тога померене на табели за једно место, па је сребро освојила Лаура Икаунијеце, а бронзу Ајга Грабусте обе из Летоније.

Сатница

Резултати

100 метара препоне 
Ветар: група 1: -1,1 м/с; група 2: +0,3 м/с; група 3: +0,4м/с;

Скок увис

Бацање кугле 
,

200 метара 
Ветар: група 1: 0,0 м/с; група 2: -0,5 м/с; група 3: -0,4 м/с;

Скок удаљ

Бацање копља

800 метара

Коначан пласман

Извори 

Седмобој
Седмобој на Европском првенству у атлетици на отвореном